Пелегрин Клаве́ и Роке́ (,  ,  — , ) — испанский и каталонский художник, представитель назарейской школы живописи в Испании, долгое время живший и работавший в Мексике.

Жизнь и творчество 
Пелегрин Клаве и Роке родился в Барселоне в 1811 году. Его учителями были Сальвадор Майоль и Пау Ригальт. Изучал живопись в Королевской академии изящных искусств Сан-Жорди в Барселоне, где учился у Пьетро Тенерани и Томмазо Минарди, и, получив стипендию, с 1834 года — в римской Академии Святого Луки. В Риме Клаве знакомится с некоторыми немецкими художниками-назарейцами (в том числе с Фридрихом Овербеком, оказавшими влияние на творчество молодого испанца. В этот период он много путешествовал по Италии и Франции. Также выставлялся в Милане. В 1846 П.Клаве приезжает в Мексику, живёт и работает здесь много лет. В Мексике художник создаёт многочисленные портреты, пейзажи и исторические полотна. Будучи директором Национальной академии де Сан-Карлос в Мехико, этот художник-назареец внёс большой вклад в развитие мексиканской национальной живописи. В 1868 году он возвращается в Барселону и вскоре становится членом Королевской каталонской академии изящных искусств Сан-Жорди.

Литература 
 Salvador Moreno: El pintor Pelegrín Clavé, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Mexiko, 1966.

Ссылки 

Художники Испании XIX века
Художники Мексики
Художники Каталонии
Назарейцы